Moppe har flere betydninger:

 Gulvmoppe (redskab)
 Mops (hund)